Le vetture serie 7200 dell'ATM di Milano sono una serie di vetture tranviarie articolate, a pianale integralmente ribassato, destinate all'impiego sulla rete tranviaria di Milano.

La prima vettura è arrivata a Milano il 30 novembre 2022 ed è stata ricoverata nelle Officine Generali ATM Teodosio. L'entrata in servizio commerciale è prevista nella primavera 2023.

Note 

Rete tranviaria di Milano
ATM 7100